Појам Сент Пол може да се односи на:
Сент Пол, главни град америчке савезне државе Минесота.
Сент Пол (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас
Сент Пол (Алберта), град у Канади у покрајини Алберта
Сент Пол (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
Сент Пол (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Сент Пол (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Сент Пол (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Сент Пол (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
Сент Пол (Антигва и Барбуда), једна од осам територијалних јединица државе Антигва и Барбуда
Сент Пол (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
Сент Пол (Аљаска), град је у америчкој савезној држави Аљаска
Сент Пол (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Сент Пол (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
Сент Пол (округ Сан Патришио, Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
Сент Пол (острво), острво САД које припада савезној држави Аљасци
Сент Пол (река)

uk:Сен-Поль